Чальма ()  —   город в Мексике, входит в штат Мехико. Население 1701 человек.

Ссылки 
 Turista Estado de México - Ciudades y Pueblos - Chalma

Города Мехико